Хенрик Иванец (; род. ) — американский  польского происхождения, профессор Ратгерского университета с 1987 года.

Член-корреспондент Польской академии наук (1983), член Национальной академии наук США (2006).

Биография 
Серебряный призёр Международных математических олимпиад 1965 и 1966 годов. В 1972 году Иванец получил степень доктора философии в Варшавском университете под руководством Анджея Шинзеля. Затем он занимал разные должности в Математическом институте Польской академии наук вплоть до своего отъезда из Польши в 1982 году. Он работал по приглашению в Институте перспективных исследований, Мичиганском университете, Колорадском университете в Боулдере и, в итоге, получил должность профессора математики в Ратгерском университете.

Имеет двойное гражданство —- Польши и США. Его брат-близнец Тадуеш Иванец — также профессор математики Сиракьюсского университета.

Научная деятельность 
Иванец занимается исследованиями, использующими  и глубокие методы комплексного анализа, с акцентом на теорию автоморфных форм и гармонический анализ.

В 1997 году Иванец и Джон Фридландер доказали существование бесконечного множества простых чисел вида . Столь мощный результат ранее считался абсолютно недостижимым, так как теория решета (до использования Иванецом и Фридландером новых методов) не позволяла отличать простые числа от их попарных произведений.

В 2001 году Иванец стал седьмым лауреатом премии Островского с формулировкой: «Работа Иванеца отличается мощью, глубочайшим пониманием сложности проблемы и непревзойдённой техникой. Он внёс значительный вклад в аналитическую теорию чисел, особенно в исследованиях модулярных функций GL(2) и теории решет».

Примечания 

Математики в теории чисел
Лауреаты премии Шао
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Польской академии наук
Члены Финской академии наук
Победители Международной математической олимпиады
Лауреаты премии Островского
Награждённые медалью Стефана Банаха
Награждённые медалью Вацлава Серпинского